Dompierre (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Dompierre (Orne), municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia, França)
 Dompierre (Vaud), municipi al districte de Broye-Vully (cantó de Vaud, Suïssa)
 Dompierre (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 Dompierre-sur-Authie, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Dompierre-Becquincourt, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Dompierre-sur-Besbre, municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Dompierre-aux-Bois, municipi al departament del Mosa (Gran Est)
 Dompierre-sur-Chalaronne, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Dompierre-sur-Charente, municipi al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània, França)
 Dompierre-du-Chemin municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Dompierre-les-Églises, municipi al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 Dompierre-sur-Helpe,  municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Dompierre-sur-Héry, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Dompierre-sur-Mer, municipi al departament de la Charanta Marítima (Nova Aquitània)
 Dompierre-sur-Mont, municipi al departament del Jura (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-en-Morvan, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-sur-Nièvre, municipi al departament del Nièvre (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-les-Ormes, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-sous-Sanvignes, municipi al departament de Saona i Loira (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-les-Tilleuls, municipi al departament de Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Dompierre-sur-Veyle, municipi al departament d'Ain (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Dompierre-sur-Yon, municipi al departament de Vendée (regió de País del Loira, França)
 Cantó de Dompierre-sur-Besbre, cantó al districte de Molins del departament d'Alier